Bob Welch (1956-2014) est un joueur de baseball américain.
 Bob Welch (1945-2012) est un musicien américain, ex-membre de Fleetwood Mac.
 Bob Welch est le titre de son cinquième album, paru en 1981.
 Bob Welch (1928–2000) est un homme politique canadien.